Кладно може бити:

 Кладно, град у Чешкој Републици, у Средњочешком крају
 Кладно (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република
 Кладно (Пољска), насељено мјесто у повјату кошалињском, Војводство западно-поморско, Пољска